Världsmästerskapet i strandfotboll 2006 var den andra upplagan av Världsmästerskapet i strandfotboll med Fifa som arrangör. Turneringen spelades i Brasilien 2-12 november 2006.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Källor
 Officiell hemsida

2006
2006 i Brasilien